Charles Lee – generale statunitense
 Charles Lee – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Charles Lee – politico e avvocato statunitense